Вла́да Алекса́ндровна Чигирёва () — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании. Двукратная олимпийская чемпионка (2016, 2020), 11-кратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
На юниорском чемпионате 2010 и 2012 годах Чигирёва стала трёхкратной чемпионкой мира в соло и группах, также завоевала первые места в индивидуальной программе «фигуры».

Неоднократно была чемпионкой Европы среди юниоров.

В 2013 году стала чемпионкой Универсиады-2013 в трех дисциплинах.

На своём первом чемпионате мира в 2013 году в Барселоне стала чемпионкой в технической, произвольной и комбинированной группах. На следующем чемпионате мира в Казани в 2015 году выиграла ещё три золотых медали, став шестикратной чемпионкой мира.

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В 2017 году на чемпионате мира в Будапеште в составе команды завоевала еще две золотые медали в произвольной и технической группах (в комбинированной программе Россия не принимала участие).

В 2019 году на чемпионате мира в Южной Корее команда также завоевала три медали высшего достоинства, выиграв в трех дисциплинах (в технической, произвольной и комбинированной группах).

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России (31 декабря 2013 года).
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.
 Орден Почета (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Влада Чигирёва  на Молодые таланты большого спорта
 Влада Чигирёва на сайте Универсиады-2013

Синхронисты России
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма